Woodley – miasto w Anglii, w hrabstwie Berkshire

Miejscowości w Wielkiej Brytanii:
 Woodley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester
 Woodley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Hampshire

Osoby o tym nazwisku:
 Shailene Woodley – amerykańska aktorka,
 Tyron Woodley – amerykański zawodnik mieszanych sztuk walki